Paleis van Herodes (Caesarea)
 Paleis van Herodes (Jeruzalem)
 Winterpaleis bij Jericho